Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento (1390-1460), IV senyor de Valdecorneja, II senyor i I comte d'Alba de Tormes.
 Fernando Álvarez de Toledo y Herrera, IV senyor i I comte d'Oropesa
 Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga (+ 1504), II comte d'Oropesa 
 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507-1582), anomenat el Gran Duc d'Alba.
 Fernando Álvarez de Toledo (conqueridor) (1550-1633), soldat i poeta espanyol que va escriure una crònica en vers (Araucana II) de la conquesta de Xile.
 Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa (+ 1558) IV comte d'Oropesa
 Fernando Álvarez de Toledo Portugal (1597-1621), VI comte d'Oropesa
 Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza (1595-1667) VI duc d'Alba de Tormes 
 Fernando de Silva y Álvarez de Toledo (1714-1776), XII duc d'Alba i XVI senyor de Valdecorneja.